Municipio de Parker puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Parker (condado de Nevada, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Nevada.
 Municipio de Parker (condado de Turner, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Turner.
 Municipio de Parker (condado de Clark, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Clark.
 Municipio de Parker (condado de Montgomery, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Montgomery.
 Municipio de Parker (condado de Marshall, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Marshall.
 Municipio de Parker (condado de Morrison, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Morrison.
 Municipio de Parker (condado de Butler, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Butler.